

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 6 podstawowych
 Wiśniowa – część miasta Kraków, w delegaturze Kraków-Śródmieście
 Wiśniowa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Świdnica
 Wiśniowa – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Wiśniowa
 Wiśniowa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Iwierzyce
 Wiśniowa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Wiśniowa
 Wiśniowa – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łagów
 Wiśniowa – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Staszów
 Wiśniowa – część wsi Jabłonowo w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Ujście

Gminy w Polsce 
 Wiśniowa – gmina w województwie małopolskim
 Wiśniowa – gmina w województwie podkarpackim

Inne 
 Wiśniowa – szczyt w Górach Izerskich
 Wiśniowa – przystanek kolejowy w województwie podkarpackim

Zobacz też 
 Wiśniowa Góra, Wiśniowa Poduchowna, Wola Wiśniowa